Ильян-де-Вакас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 9 км². Население — 5 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо